«Школа жён» () — пятиактная комедия Мольера в стихах.
 «Школа жён» () — роман Андре Жида.
 «Школа жён» () — опера-буффа Рольфа Либермана по мотивам комедии Мольера.